Mikael Ishak (Stockholm, 31 maart 1993) is een Zweeds voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij tekende in 2020 bij Lech Poznań. Ishak debuteerde in 2015 voor Zweden.

Clubcarrière 
FC Köln haalde Ishak in januari 2012 weg bij Assyriska FF. Tijdens de tweede seizoenshelft van het seizoen 2012/13 werd hij uitgeleend aan het Zwitserse FC St. Gallen. In 2013 trok de aanvaller naar Parma, dat hem gedurende het seizoen 2013/14 uitleende aan FC Crotone. In augustus 2014 tekende hij als transfervrije speler een driejarig contract bij het Deense Randers FC. In zijn eerste seizoen kwam Ishak tot een totaal van elf doelpunten in zesentwintig competitiewedstrijden in de Superligaen.

Interlandcarrière 
Op 15 januari 2015 debuteerde Ishak voor Zweden in een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust. Hij viel na 82 minuten in voor Isaac Thelin. Zweden won de oefenwedstrijd met 2–0. Vier dagen later mocht de aanvaller in de basiself beginnen in de oefeninterland tegen Finland. Hij miste een strafschop en werd één minuut voor affluiten vervangen voor Nabil Bahoui. Zweden verloor met 0–1. In juni 2015 won Ishak met Zweden –21 het Europees kampioenschap voor spelers onder 21 jaar in Tsjechië. In de finale werd Portugal –21 verslagen na strafschoppen.

Ishak nam met het Zweeds olympisch elftal deel aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd de ploeg onder leiding van bondscoach Håkan Ericson uitgeschakeld in de groepsfase, na een gelijkspel tegen Colombia (2-2) en nederlagen tegen Nigeria (1-0) en Japan (1-0).

Met  Zweden -21

Referenties 

Zweeds voetballer
Zweeds olympisch deelnemer